Albert Fuchs kan syfta på bland andra:

* Albert Fuchs (1858–1910), schweizisk tonsättare
 Albert Fuchs (1905–1946), österrikisk kulturhistoriker
 Albert Fuchs (1917–2013), svensk företagsledare